O nome Gilma foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Gilma (1978);
 Furacão Gilma (1982) - furacão de categoria 2 que trouxe chuvas fortes para Havaí como depressão tropical.
 Tempestade tropical Gilma (1988) - tempestade tropical que afetou Havaí como depressão tropical.
 Furacão Gilma (1994) - furacão de categoria 5, sendo o sistema tropical mais intenso da temporada de furacões no Pacífico de 1994. No entanto, não ameaçou a costa.
 Furacão Gilma (2000) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Gilma (2006) -  tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação